Aglais discolor är en fjärilsart som beskrevs av Ruhl. Aglais discolor ingår i släktet Aglais och familjen praktfjärilar. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Praktfjärilar
discolor